Rosa Blanca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rosa Blanca, Nayarit, 
 Rosa Blanca, Veracruz, Atzacan, 
 Rosa Blanca, Chiapas, Palenque, 

Robotskapade Mexikoförgreningar